Por Baker pode estar à procura de:

Pessoas
Carroll Baker
Chet Baker
Ginger Baker
John Gilbert Baker, botânico inglês;
Josephine Baker

Localidades
Baker (Luisiana)
Baker (Missouri)
Baker (Montana)
Baker City
Ilha Baker
Monte Baker

Teste nuclear 
Baker (teste nuclear)

Baker